El distrito de Colcabamba se refiere a: 
 el distrito de Colcabamba en la provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, Perú;
 el distrito de Colcabamba en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Perú;
 el distrito de Colcabamba en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, Perú.